Аасмяэ () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Аасмяэ, Александра Евгеньевна (Яковлева; род. 1957) — советская и российская актриса.
  (род. 1988) — эстонская поп-певица.
  (род. 1972) — эстонский лыжник.
 Аасмяэ, Нина (род. 1947) — лингвист.
 Аасмяэ, Ребекка Лотта (род. 2000) — эстонская модель и спортсменка.
 Аасмяэ, Хардо (род. 1951) — советский и эстонский государственный и политический деятель.